Sigoyer (Alpes-de-Haute-Provence)
Sigoyer (Hautes-Alpes)